Название населённых пунктов:

Россия 
 Новое Бобренево — село в Коломенском районе Московской области.
 Старое Бобренево — село в Коломенском районе Московской области.